Lituya es el nombre de varios accidentes geográficos en Alaska, tales como:

 La Bahía Lituya.
 El Glaciar Lituya.
 El Monte Lituya.